„Mother Earth“ e втория студиен албум на холандската готик метъл група Within Temptation. Издаден е на 4 декември, 2000 в Холандия и на 21 август, 2001 в другите части на Европа. Достига платинен статус в Холандия и Германия и златен в Белгия. Издаден е в 350 000 копия.

Песни 
 Mother Earth – 5:29
 Ice Queen – 5:20
 Our Farewell – 5:18
 Caged – 5:47
 The Promise – 8:00
 Never-Ending Story – 4:02
 Deceiver of Fools – 7:35
 Intro – 1:06
 Dark Wings – 4:14
 In Perfect Harmony – 6:58

Сингли 
 Mother Earth
 Ice Queen
 Our Farewell

Бонус песни 
2000 2-Disc Limited Edition
 World of Make Believe

2003 Special Extended Edition
  Deep Within (Live)
 The Dance (Live)
 Restless (Classical Version)
 Bittersweet (Unreleased B-Side)

2003 UK Edition
  Restless (Single version) – 4:43
 Bittersweet – 3:21
 Enter (Live at Utrecht 1998) – 6:39
 The Dance (Live at Utrecht 1998) – 4:53

2007 Roadrunner Records UK Edition
  Deceiver of Fools (Live)
 Caged (Live)
 Candles (Live)
 Ice Queen (Live)

2008 Roadrunner Records US Edition
  Deceiver of Fools (Live)
 Caged (Live)
 Candles (Live)

Клипове 
 Ice Queen (1st video as well known by German Version)
 Mother Earth
 Ice Queen (2nd video – official version)
 Never-Ending Story (promo video for the DVD Mother Earth Tour)

Албуми на Уидин Темптейшън
Музикални албуми от 2000 година